Натуральне число 513
 513 рік до нашої ери
 513 рік нашої ери